Joseba Aguirre puede hacer referencia a:
Joseba Aguirre, nombre por el que en ocasiones se conoce por error a Joseba Arregi Erostarbe, terrorista español;
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga (n. 1953), historiador español;
Joseba Aguirre López (n. 1964), exfutbolista y entrenador de fútbol español; o a
Joseba Agirre Oliden (n. 1977), futbolista español.